

Patronymes 
Ake Hjalmarsson (1922-), footballeur suédois
Niklas Hjalmarsson (1987-), joueur professionnel de hockey sur glace
Simon Hjalmarsson (1989-), joueur professionnel de hockey sur glace

Homonymie de patronyme